Поздняко́в  — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 
 
 
 
 Поздняков, Валерий Александрович (1940—2021) — государственный деятель.
 Поздняков, Василий Иванович (1951—) — советский хоккеист, тренер.
 
 Поздняков, Владислав Викторович (род. 1991) — российский общественный деятель и блогер.
 
 Поздняков, Григорий Иванович (1912—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Поздняков, Евгений Михайлович (1923—1991) — русский советский художник, живописец, декоратор.
 Поздняков, Каюм Хусаинович (1897—1960) — татарский актёр и кинорежиссёр.
 Поздняков, Кирилл Владимирович (род. 1971) — российский теле- и радиожурналист.
 
 Поздняков, Лев Константинович (1912—1990) — советский лесовод, биогеоценолог, эколог.
 Поздняков, Леонтий Михайлович (1869—после 1917) — крестьянин, депутат Государственной думы IV созыва. 
 Поздняков, Михаил Иванович (род. 1947) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 
 
 Поздняков, Олег Михайлович (1929—2015) — советский и российский патофизиолог.
 
 Поздняков, Станислав Алексеевич (род. 1973) — российский фехтовальщик.
 Поздняков, Фёдор Григорьевич (1908—1944) — Герой Советского Союза.
 Поздняков, Эльгиз Абдулович (1929—2016) — советский и российский политолог.

Позднякова

Топоним 
 Поздняков — бывший хутор в Липецкой области.

См. также 
 Позняков
 Позняк
 Поздняково
 Позняки